Solens tempel kan syfta på:

Solens tempel (seriealbum) – ett seriealbum om Tintin
Solens tempel (film) –  en belgisk-fransk tecknad långfilm från 1969 om Tintin
Solens tempel (datorspel) – ett datorspel om Tintin
Solens tempel (LP) – en svensk skiva från 1989 om Tintin
Solens tempel (Peking) – ett tempel i Peking